

Aeronautica 
 Rockwell X-30 – aereo sperimentale statunitense

Informatica 
 X30 – modello di ThinkPad